Miejscowości w USA:
 Layton – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Monroe
 Layton – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Davis
Gminy w USA:
 Layton (ang. Layton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Layton (ang. Layton Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Layton – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
Osoby:
 Edwin T. Layton – oficer amerykańskiej Marynarki Wojennej, działania jego wywiadu umożliwiły Amerykanom wygraną w bitwie pod Midway